Karel III. je lahko:

 Karel III. Češki
 Karel III. Neapeljski
 Karel III. Španski
 Karel III., kralj Združenega kraljestva
 Karel III. Debeli (839-888), cesar Karolinškega cesarstva